Een rotor is een algemene naam voor een draaiend onderdeel van een constructie of een machine, voorbeelden zijn:
 Rotor (elektromotor), als onderdeel van een elektromotor
 Rotor (benzinemotor), als onderdeel van een stroomverdeler
 Rotor (helikopter), als onderdeel van een helikopter
 Rotor (compressor), als onderdeel van een centifugaalcompressor of een axiale compressor
 Rotor (turbine), als onderdeel van een turbine

In Vlaanderen wordt deze term ook gebruikt voor een wiskundige operator op een vectorveld:
Rotor (attractie), een attractietype

Overige:
 Rotor (computerspel), een computerspel van het genre actiespel